Juan de Hontañón puede referirse a:
Juan de Hontañón (rector), rector de la Universidad de Alcalá en 1520-1521, participó en la revuelta de las Comunidades

Juan Gil de Hontañón, arquitecto español del siglo XVI